Герб муниципального образования «Ку́ньинский райо́н» Псковской области Российской Федерации.

Герб утверждён решением Собрания депутатов Куньинского района № 7 от 3 октября 2002 года..

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 1120.

Описание герба 
«В зелёном поле золотая стоящая обернувшаяся куница над лазоревой (синей, голубой) оконечностью, обременённой обращённым вниз вписанным золотым луком, тетива которого примыкает к краю оконечности».

Герб может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: без вольной части; с левой вольной частью — четырёхугольником, примыкающим изнутри к левому верхнему краю герба Куньинского района с воспроизведёнными в нём фигурами герба Псковской области. Версия герба с вольной частью применяется после внесения герба Псковской области в Государственный геральдический регистр Российской Федерации и соответствующего законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных образований Псковской области вольной части с изображением герба Псковской области.

Обоснование символики 
Главной фигурой герба муниципального образования «Куньинский район» является куница, давшая название реке Кунья, а впоследствии и посёлку Кунья, тем самым делая герб «гласным».

Куница, как ценный объект пушного промысла и звероводства, одновременно символизирует богатство животного мира района.

Лук — одно из древнейших метательных орудий, аллегорически символизирует район, издавна славившийся охотой и означает, что территория Куньининского района расположена между городами Великие Луки и Торопец, в гербах которых есть луки.

Золото символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Лазоревая оконечность показывает географическое расположение района на р. Кунья и означает большое количество озёр на территории района.

Синий цвет в геральдике — символ красоты, чести, славы, преданности, истины, добродетели.

Зелёное поле герба символизирует живописную природу района, сельскохозяйственные угодья и аллегорически показывает развитие сельского хозяйства и фермерства в Куньинском районе.
Зелёный цвет — символ плодородия, изобилия, жизни, возрождения и здоровья.

Герб района разработан при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: идея герба — Вячеслав Макаренко (п. Кунья), Алексей Николаев (п. Кунья), Константин Мочёнов (Химки); обоснование символики — Галина Туник (Москва); художник — Роберт Маланичев (Москва); компьютерный дизайн — Юрий Коржик (Воронеж).

См. также 
 Гербы районов Псковской области

Примечания

Ссылки 
 Мочёнов К., Коржик Ю. «Гербы современной России». Гербы областей, районов, городов, посёлков и сёл внесённые в ГГР РФ, разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. / Справочник. — , «Гербы и флаги», 2005. — 296 с., ил. ISBN 5-7034-0184-4

Гербы Псковской области
Гербы районов России
Гербы с изображением куницы
Гербы с изображением лука